USS Columbia kan syfta på:
, en amerikansk kryssare, i tjänst mellan 1942-1946. Namngiven efter Columbia, South Carolina
, en amerikansk ubåt i Los Angeles-klass, som togs i tjänst 1995, och som för närvarande  är i tjänst. Namngiven efter Columbia, South Carolina, Columbia, Missouri, och Columbia, Illinois
, en planerad amerikansk ubåt, som kommer att vara det första fartyget i Columbia-klassen. Namngiven efter District of Columbia

Anmärkningar 

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg